urmează Listă de filme: B

! A
Filme, Liste de